Ajovon est un nom de famille notamment porté par :

 Matee Ajavon (1986-), joueuse américano-libérienne de basket-ball ;
 Sébastien Ajavon (1965-), homme d’affaires et homme politique béninois.